Die Anaphora (griech. Αναφορά  „Erhebung“, lat. repetitio) ist eine musikalisch-rhetorische Figur und bezeichnet eine fortlaufende Wiederholung eines Themas, oder Figur in verschiedenen folgenden Sätzen, die den Affekt des Nachdrucks mit sich bringen soll.

Rhetorik 
In der Rhetorik wird die Anaphora oder Anapher gebraucht, um die Wichtigkeit eines Themas zu verdeutlichen.

Beispiel:  

In anderen Definitionen der Anaphora bzw. Repetitio wird der Affekt des Nachdrucks der Figur erwähnt.

Musik 
Joachim Burmeister beschreibt die Anaphora als eine sich wiederholende Verzierung, die jedoch nur in der Bassstimme vorkommt. „Geschieht dies in mehreren Stimmen, wird es als ‚palillogia‘ genannt“. Johannes Nucius hingegen erklärt die Anaphora zwar auch als ein sich wiederholendes Thema in der gleichen Stimme, spezifiziert diese dennoch nicht.

Liturgie 
In den einzelnen Kirchen bezeichnet Anaphora das Hochgebet, das liturgisch auf das Abendmahl hinführt.

Literatur 
 Dietrich Bartel: Handbuch der musikalischen Figurenlehre, Laaber 1985; 3. rev. A. 1997, ISBN 3-89007-340-9.

Rhetorischer Begriff
Musikalische Figur
Liturgisches Gebet